Michael Bloomfield (nome completo Michael John "Bloomer" Bloomfield) – astronauta statunitense
 Mike Bloomfield (nome completo Michael Bernard Bloomfield) – chitarrista statunitense
 Michael Bloomfield – album del chitarrista, pubblicato nel 1978